Зіновій Бережан (1920—1968) — український письменник, бандурист.
 Бережан Лариса Василівна (1965) — український науковець-філолог, Чернівецький державний університет

Див. також
 Бережани